Schwanenhaus kann folgendes bezeichnen:
 Schwanenhaus (Dresden), ein klassizistisches Bauwerk in Dresden
 Schwanenhaus (Grenzübergang), einen deutsch-niederländischen Grenzübergang (niederländisch auch „Keulse Barrière“) zwischen Kaldenkirchen und Venlo (NL), siehe niederländische Wikipedia
 Schwanenhaus (Nettetal), eine Ortslage östlich des erwähnten Grenzübergangs und westlich von Leuth

Siehe auch:
 Das Schwanenhaus